16-ий Чемпіонат Росії з футболу серед команд-клубів Російської Прем'єр-Ліги тривав в 2007 році. Титул чемпіона Росії вперше здобув футбольний клуб «Зеніт».

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб ЦСКА взяв участь у Кубку УЄФА 2008—2009 як переможець Кубку Росії 2007—2008.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Росії на soccerway.com

Сезони чемпіонату Росії з футболу
2007 у Росії
Росія